Ratlam kan syfta på följande platser:

Indien 

 Ratlām (ort), Madhya Pradesh, 
 Ratlām (distrikt), Madhya Pradesh, 
 Ratlam (flygplats i Indien), Madhya Pradesh, Ratlām, 

Robotskapade Indienförgreningar